Les élections communales de 2016 en Basse-Saxe ont lieu le  dans toutes les communes de Basse-Saxe afin d'élire les représentants des municipalités et des arrondissements ainsi que les bourgmestres et les administrateurs d'arrondissement de ces entités.

Résultats

Résultats globaux

Notes et références 

Basse-Saxe
Politique en septembre 2016
Élection en Basse-Saxe